Пустынные канюки () — род хищных птиц из семейства ястребиных (Accipitridae). Распространены в Северной, Центральной и Южной Америке.

Описание 
Молодь и неполовозрелые особи имеют красновато-охристое оперение с тёмно-коричневыми полосами, которое по достижении зрелости сменяется на тёмно-коричневое или чёрное, с белыми надхвостьем и подхвостьем. Клюв серый или чёрный, восковица и ноги жёлтые. Самый крупный вид, P. unicinctus, достигает длины 59 см и массы более 1,6 кг. Самки крупнее самцов.

Места обитания 
Пустынный канюк обитает в редколесьях и полупустынях, а также на болотах, включая мангровые, встречается на опушках лесов, в лесистых саваннах и кустарниковых зарослях на высоте до 1900 м над уровнем моря. Белопоясничный канюк предпочитает тропические и субтропические влажные леса. 

Представители рода ведут дневной одиночный образ жизни, образуют пары только в сезон размножения. Охотятся на мелких млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных и беспозвоночных.

Таксономия и классификация 
Традиционно род Parabuteo считался монотипическим, в который включали только P. unicinctus. В 2003 году филогенетическое исследование показало, что морфологически похожий вид Buteo leucorrhous не был тесно связан с остальными видами канюков (род Buteo), поэтому было предложено выделить его в отдельный род Percnohierax.
В 2009 году новая филогенетическая работа продемонстрировала, что этот вид образует кладу с Parabuteo unicinctus, и поэтому было принято решение исключить его из рода Buteo и включить в состав Parabuteo.

В состав рода включают два вида:

Примечания

Ссылки 
 Bierregaard R. O.,  Boesman P. F. D.,  de Juana A. and  Marks J. S. (2020). White-rumped Hawk (Parabuteo leucorrhous), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D.E.  Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.whrhaw1.01
 Dwyer J. F. and  Bednarz J. C. (2020). Harris's Hawk (Parabuteo unicinctus), version 1.0. In Birds of the World (A. F. Poole, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.hrshaw.01

Ястребиные
Роды птиц